Motorola MPx220 — модель Windows Mobile GSM смартфона компании Motorola 2004 года, заменяющая предыдущую версию Motorola MPx200.

Сайт Mobile Review отмечает улучшенные технические характеристики по сравнению с предыдущей моделью (встроенная фотокамера, Bluetooth, 4 диапазона GSM), но предупреждает об ухудшенной эргономике модели, основного экрана и плохом качестве встроенной фотокамеры.

Из косвенных конкурентов модели Mobile Review называет Nokia 6260.

Похожие модели 
 Motorola MPx100
 Motorola MPx200

 RoverPC M1

Ссылки 
 

Мобильные телефоны Motorola